New Era – wieś w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych
 New Era – początkowa nazwa amerykańskiej rzecznej kanonierki pancernej USS Essex z 1856
 New Era – Namibijska gazeta rządowa wydawana od 1992
 New Era – angielska nazwa łotewskiej partii politycznej Jaunais laiks, założonej w 2002
 New Era – album zespołu muzycznego Revolution Renaissance, z 2008
 New Era Cap Company – amerykańska firma produkująca bejsbolówki
 New Era Field – stadion futbolowy w Orchard Park w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych
 New Era – nazwa trwającego od 2016 okresu w organizacji wrestlingu WWE